Bambi (roman), een boek uit 1923 van Felix Salten
 Bambi (personage), het hoofdpersonage uit dit boek, een hert
 Bambi (film), een Disneyfilm uit 1942 gebaseerd op dit boek
 Bambi II, een midquel naar de Disneyfilm
 Bambi (prijs), een Duitse jaarlijkse televisie- en mediaprijs
 Bambi Ceuppens, Belgisch curator en onderzoeker
 Bambi Kukudyaku (-1819), een Aukaanse kapitein

Zie ook 
 Bambie, een Nederlandse theatergroep